Deep in My Heart (1954), een film onder regie van Stanley Donen
Deep in My Heart (1999), een film onder regie van Anita W. Addison